Шулындино - значения:

 Шулындино — деревня, Советский район, Марий Эл
 Шулындино — деревня, Голышмановский район, Тюменская область